Алекса́ндр Мака́ренко:
 
 
 Макаренко, Александр Сергеевич (1861—1932) — русский военный юрист, генерал-лейтенант, Главный военный прокурор.